

Codici 
 WIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Winton (Queensland) (Australia)
 win – codice ISO 639-3 della lingua winnebago

Informatica
 Win – abbreviazione di Windows

Persone 
 Ne Win  – Generale e dittatore birmano (1911-2002)
 Soe Win  – Generale e politico birmano (1948-2007)
 Oro Win  – Gruppo etnico del Brasile

Sport 
 Vittoria (Win) – statistica del baseball